DBD peut faire référence à :
 DNA Binding Domain (en français, domaine de liaison à l'ADN) ;
 décharge à barrière diélectrique, une des méthodes principales pour créer un plasma ;
  ;
 Diehl BGT Defence, une société d'armement allemande ;
 dBD, un magazine spécialisé en bandes dessinées ;
 Demokratische Bauernpartei Deutschlands (en français, Parti paysan démocratique d'Allemagne), un parti politique est-allemand ;
 Dead by Daylight, un jeu vidéo asymétrique ;
 Dispositif balistique de désencerclement, terme de l'administration française désignant une grenade de désencerclement.